Сельское поселение «Село Истье» — муниципальное образование в Жуковском районе Калужской области.

Административный центр — село Истье.

История 
20 декабря 2012 года упразднено село Истьинское Отделение путём включения в село Истье

Законом Калужской области от 23.04.2021 № 95-ОЗ «Об упразднении административно-территориальной единицы на территории Жуковского района Калужской области» упразднена деревня Дроздово

Население

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Жуковского района Калужской области
Сельские поселения Калужской области